Digitopodium är ett släkte av svampar. Digitopodium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Digitopodium